Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eddie Edwards e Lennert Edwards che hanno battuto in finale Andrew Jarrett e Jonathan Smith 6–3, 6–7, 8–6.

Teste di serie 

 Anand Amritraj /  John Feaver (primo turno)
 Louk Sanders /  John Yuill (quarti di finale)

 Ángel Giménez /  Roberto Vizcaino-Mallol (quarti di finale)
 Peter Feigl /  Tenny Svensson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1980